Virolo puede tener varios significados.

Puede utilizarse como sinónimo de estrabismo.
Se designa así a ciertos dulces típicos de la localidad de Baeza en España. Están elaborado con hojaldre, cabello de ángel y azúcar glas.
 Se le atribuye a persona aburrida que toma decisiones conservadoras y sin emociones. Por ejemplo, no tomar alcohol en una celebración, abrocharse el botón de la camisa hasta arriba o usar riñonera.